Jack Pickford – attore cinematografico e regista canadese naturalizzato statunitense
Jordan Pickford – calciatore inglese
Joseph Pickford – architetto inglese
Lottie Pickford – attrice canadese
Mary Pickford – attrice canadese